Meteor Garden, tajvani televíziós sorozat
 Meteor Garden, kínai televíziós sorozat, 2018; a tajvani remake-je

Kapcsolódó szócikk 
 Szépek és gazdagok, koreai remake